

Geografia
 Tihamat al-Yaman – pianura costiera nello Yemen occidentale, di fronte al mar Rosso

Persone
 Can Yaman (1989) – attore televisivo, modello e avvocato turco
 Hudhayfa ibn al-Yamān (... – 656) – compagno, intimo amico e collaboratore di Maometto
 İrem Yaman (1995) è una taekwondoka turca
 Volkan Yaman (1982) – calciatore turco
 Waḍḍāḥ al-Yaman (... – ...) – poeta yemenita vissuto nel VII e VIII secolo